Pedro de Felipe del Rey (Orche, Guadalajara, 1931), escriptor espanyol.
 Pedro Eugenio de Felipe Cortés (Madrid, 1944), futbolista espanyol.